Bangi pode se referir a:

Bangi, um sobrenome da Índia.
Bangi, no Afeganistão;
Bangi, no Nepal.
Bangi, na Malásia.

Desambiguação